Marko Zupanc je lahko:

Marko Zupanc, slovenski častnik, lokostrelec.
Marko Zupanc (*1971), slovenski glasbenik, tolkalist?